Met betrekking tot cacao en chocolade:
 Cacaopoeder, poeder afkomstig van de cacaoboon
 Cacaoboom, de plant waar de cacaoboon aan groeit
 Cacaoboon, de boon waar producten van gemaakt worden, waaronder chocolade
 Cacaomassa, product gewonnen uit de cacaoboon
 Cacaoboter, het vet van de cacaoboon
 Cacaofantasie, producten die minder dan 35% cacao bevatten

Geografie:
Cacao (Puerto Rico)
Cacao (Costa Rica)
Cacao (Frans-Guyana)

Overig:
Cacao (bordspel)